Conciliazione – accordo tra Stato italiano e Chiesa Cattolica con i Patti Lateranensi
Conciliazione soluzione di una controversia in sede giudiziale o extragiudiziale
Conciliazione – nel diritto italiano modo di risoluzione delle controversie civili
Conciliazione – stazione della metropolitana milanese 
 Via della Conciliazione – strada di Roma

Altri progetti